Santa Rosa de Lima est le nom de plusieurs localités :

Santa Rosa de Lima (Santa Catarina) est une ville de l'État de Santa Catarina. 
 Santa Rosa de Lima (Sergipe) est une ville de l'État du Sergipe.

Santa Rosa de Lima (Santa Rosa) est une ville du Département de Santa Rosa.

Santa Rosa de Lima (Salvador) est une ville du département de La Unión.